Salvatierra de Santiago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvatierra de Santiago (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Salvatierra de Santiago (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar